E76 oder E 76 steht für:
 Europastraße 76, eine Fernstraße von Pisa nach Florenz in Italien
 Mukopolysaccharidose, eine Stoffwechselkrankheit nach dem ICD-10-Code

E76